Rua puede referirse también a:
 El nombre común de la planta Ruta angustifolia.
 El nombre común de la planta Ruta chalepensis.
 El nombre común de la planta '''''Ruta montana.